de volgende personen:
 Aart van Asperen (1956), Nederlands regisseur
 Bob van Asperen (1947), Nederlands musicus
 Eelco van Asperen (1965-2013), Nederlands informaticus
 Gerrit Verdooren van Asperen (1757-1824), Nederlands marine-officier
 Gerrit J.L. van Asperen (1944), Nederlands architect
 Jan Van Asperen (1876-1962), Belgische architect van Nederlandse afkomst
 prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer (1935-2020), pionier op het gebied van infraroodreflectografie
 Piet Hein van Asperen (1895-1969), Nederlands (Fries) schilder en tekenaar

Zie ook 
 Asperen, plaats in Gelderland
 Hoe onverwachts klein Barendje van Asperen in de eeuwige heerlijkheid werd opgenomen, boek uit begin van 19e eeuw